Мархамат — місто в Узбекистані, центр Мархаматського району Андижанської області
 Мархамат — міське селище в Узбекистані, Мархаматський район, Андижанська область